

События 
 Кристоф Виллибальд Глюк посвящён в рыцари папой римским Бенедиктом XIV.
 Иоганн Христиан Бах переезжает в Италию.

Классическая музыка 
 Йозеф Гайдн — Первый концерт для фортепиано с оркестром Concerto No. 1 in C, Hob. XVIII/1

Опера 
 Паскаль Кафаро — La disfatta di Dario
 Бальдассаре Галуппи — Idomeneo
 Пьер ван Мальдер — Le Déguisement pastorale
 Жан-Филипп Рамо — Zoroastre
 Антонио Саккини — Fra Donato

Родились 
 27 января — Вольфганг Амадей Моцарт, австрийский композитор, капельмейстер, скрипач-виртуоз, клавесинист, органист (ум. в 1791).
 7 мая — , английский композитор, сын композитора  (умер 14 февраля 1778).
 13 мая — Войцех Живный, польский пианист, композитор и музыкальный педагог чешского происхождения, первый учитель Фридерика Шопена (ум. в 1842).
 20 июня — Йозеф Мартин Краус, немецкий композитор (ум. в 1792).
 9 сентября — Кристофер Кристиан Карстен, шведский оперный певец-тенор (ум. в 1827).
 дата неизвестна — , композитор из Австрийских Нидерландов (ум. в 1837).

Умерли 
 25 января — , немецкий мастер органов и клавесинов (род. в 1679).
 16 апреля — Джакомо Антонио Перти, итальянский барочный композитор (род. в 1661).
 15 апреля — Иоганн Готлиб Гольдберг, немецкий клавесинист и композитор (род. в 1727).
 18 августа — , немецкий лютеранский теолог, поэт и автор гимнов (род. в 1671).
 19 сентября — , богемский скрипач и композитор периода барокко (род. в 1710).
 3 октября –  Уильям Макгиббон, шотландский композитор и скрипач (род. в 1690).
 Дата неизвестна — Риккардо Броски, итальянский барочный композитор (род. 1668).

См. также

Примечания

Ссылки